O Blogchalking diz respeito à prática de adicionar nas páginas de um blog conteúdo especial que sirva para identificar dados pessoais do autor. O conceito foi criado em 5 de Julho de 2002, com a intenção de facilitar a busca por blogs de pessoas que moram próximas usando um dos vários motores de busca comumente usados na Internet. O nome é baseado na ideia de Warchalking, uma forma colaborativa de marcar pontos de acesso à Internet usando tecnologia Wi-Fi. O criador do conceito, Daniel Pádua, manteve por vários anos uma página dedicada a criar o código necessário para as páginas das pessoas que quisessem usar a técnica.

Funcionamento 

Páginas da Web podem conter metadados que dão informações úteis para que navegadores e mecanismos de busca possam localizá-las mais facilmente, ou interpretá-las corretamente. A primeira versão da página criadora de BlogChalking se utilizava dessas informações palavras-chave, mas pouco tempo depois ficou claro que os buscadores mais utilizados não davam a importância necessária ao funcionamento efetivo desse sistema, e os dados passaram a ser adicionados também como parte do conteúdo da página.

Adoção 

Poucos meses depois de criado, o conceito se tornou conhecido e adotado por blogs dentro e fora do Brasil.

Foi ao topo do ranking do Daypop, destacado pelo Blogdex e indicado para o Third Annual Weblog Awards em 2003 na categoria best meme, única contribuição brasileira a integrar esta edição. Também foi destaque na Wired.

BlogChalking